Sungold steht für:
 Sungold Hill, Hügel der antarktischen James-Ross-Insel
 Sungold (Apfelsorte)
 Sungold (Tomatensorte)